The Meanest Man in the World – film del 1923 diretto da Edward F. Cline
The Meanest Man in the World – film del 1943 diretto da Sidney Lanfield